Foxboro heißen:

 Foxborough (Massachusetts), Ort in Massachusetts
 Foxboro (Wisconsin), Ort in Wisconsin
 Foxboro Stadium, ein ehemaliges Sportstadion in Massachusetts